Коровай — хлібобулочний виріб
 Коровай — присілок, Балезінський район, Удмуртія, Росія

Див. також 
 Каравай
 Коровайка